Завердужье — топоним и гидроним в России:

 Завердужье — деревня в Лужском районе Ленинградской области.
 Завердужье — озеро в Лужском районе Ленинградской области.